Stati Uniti d'America
 Barberton – città della Contea di Summit, Ohio
 Barberton – census-designated place della Contea di Clark, Washington
 Sudafrica
 Barberton –  città della Municipalità locale di Umjindi